Луис Ферре́йра (, также известный как Джастин Луис (), род. 20 февраля 1966, Терсейра, Азорские острова) — португальский и канадский актёр, наиболее известный по роли Эверетта Янга в телесериале «Звёздные врата: Вселенная».

Биография 
Луис Феррейра родился в Терсейре, Азорские острова. В детстве он вместе с родителями иммигрировал в Канаду и вырос в Северном Йорке, Онтарио.

В 2005 году Феррейра сыграл роль Дональда Трампа в телефильме «Амбициозный Трамп». В 2007 году он снялся в фильме «Стрелок», в котором его партнёром был Марк Уолберг, и в фильме «Пила 4». В 2008 году он получил премию «Джемини» в номинации «Лучшая мужская роль сериале» за роль серийного убийцы Рэя Прагера в телесериале «Добро пожаловать в Дарем». В 2009 году Феррейра сыграл роль Дэвида Майслса в телефильме «Серые сады», с Джессикой Лэнг и Дрю Бэрримор в главных ролях.

В 2009—2011 годах Феррейра играл роль полковника Эверетта Янга в телесериале «Звёздные врата: Вселенная». Также он снимался в таких телесериалах, как «Во все тяжкие», «24 часа», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Мыслить как преступник», «За гранью возможного», «Звёздный путь: Вояджер», «Притворщик» и других.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Джемини»